Luttrell – città statunitense, nella contea di Union, nello stato del Tennessee
 Rachel Luttrell – attrice tanzaniana naturalizzata canadese
 19598 Luttrell – asteroide